Влади́мир Льво́в:
 Львов, Владимир Александрович — советский стрелок, заслуженный мастер спорта, чемпион мира
 Львов, Владимир Владимирович (1805—1856) — русский детский писатель
 Львов, Владимир Евгеньевич (1904—2000) — ленинградский популяризатор науки, автор многих книг и публицистических журнальных работ